Condit ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Condit (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 John Condit (1755–1834), US-amerikanischer Politiker
 Silas Condit (1778–1861), US-amerikanischer Politiker
 Sonja Tirkkonen-Condit (* 1940), finnische Übersetzungswissenschaftlerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Condit House, in Terre Haute, Indiana, ID-Nr. 73000023
 Condit Hydroelectric Power Plant, in Underwood, Washington, ID-Nr. 88002740

Sonstiges:
 Condit-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Condit-Wasserkraftprojekt, ehem. US-Speicherkraftwerk

Siehe auch:
 Condict